

Sigle 
 San Diego – città della California (Stati Uniti)
 Schweizer Demokraten – partito politico svizzero
 Secure Digital – formato memoria flash
 SharpDevelop – software open source per programmare nei linguaggi C# e Visual Basic .Net
 Sicherheitsdienst – servizio segreto delle SS tedesche
 Sillogismo disgiuntivo – una regola d'inferenza derivata che applica alla disgiunzione una proprietà deduttiva
 Sinistra Democratica – partito politico italiano
 Socialni demokrati – partito politico sloveno
 Standard Definition – definizione standard, una tecnologia televisiva
 Standard Deviation – deviazione standard in statistica
 Stronnictwo Demokratyczne – partito politico polacco
 Super deformed – particolare stile caricaturale di disegno

Codici 
 SD – codice vettore IATA di Sudan Airways
 sd – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua sindhi
 SD – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Sudan
 SD – codice ISO 3166-2:CV della Contea di São Domingos (Capo Verde)
 SD – codice ISO 3166-2:HT del dipartimento del Sud (Haiti)
 SD – codice ISO 3166-2:HU di Seghedino (Ungheria)
 SD – codice ISO 3166-2:SO di Shabeellaha Dhexe (Somalia)
 SD – codice ISO 3166-2:US del Dakota del Sud (Stati Uniti)
 SD – codice ISO 3166-2:YE di Sa'dah (Yemen)

Mineralogia 
 Sd – abbreviazione di siderite

Musica 
 Social Distortion – gruppo musicale punk statunitense
 SD – rapper statunitense

Informatica 
 .sd – dominio di primo livello del Sudan

Religione 
 S.D. – Suore degli Abbandonati

Altro 
 SD – sigla automobilistica internazionale dello Swaziland 
 SD – targa automobilistica di Schärding (Austria)
 SD – targa automobilistica di Dąbrowa Górnicza (Polonia)
 SD – Modello di Droide appartenente all'Universo di Guerre stellari

Pagine correlate 
 Ssd